Azufaifo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Ziziphus lotus
 El nombre común de la planta Ziziphus zizyphus